Poitevino – demotico del Poitou o della città di Poitiers
 Poitevino – lingua o dialetto parlato nel Poitou
 Poitevino – una razza di cavallo della Francia